Zhuan Falun, osnovna knjiga prakse Falun gong-a
 Shan (narod), etnička grupa u Indiji
 država Shan, Mianmar